Årets Bil i Danmark er en kåring, hvor jurymedlemmer fra den danske motorpresse stemmer om årets bil. Kåringen ledes af Motorjournalisternes Klub Danmark (MKD), første gang man kårede Årets Bil i Danmark var i 1969, hvor Ford Capri blev kåret. 

I 2019 blev 50 års jubilæet fejret med en udstillingen med de første 50 vindere. Udstillingen hedder "Familien Danmark på hjul" og blev vist både på Viborg Museum samt Forstadsmuseet.

Årets Bil i Danmark

1960'erne 
 1969: Ford Capri

1970'erne 
 1970: Fiat 128
 1971: Citroën GS
 1972: Fiat 127
 1973: Audi 80 B1
 1974: Fiat 126
 1975: Volkswagen Golf I
 1976: Simca 1307/1308
 1977: Ford Fiesta
 1978: Alfa Romeo Giulietta
 1979: Fiat Ritmo

1980'erne 
 1980: Opel Kadett D
 1981: Ford Escort
 1982: Volkswagen Polo II
 1983: Ford Sierra
 1984: Fiat Uno
 1985: Opel Kadett E
 1986: Ford Scorpio
 1987: Peugeot 309
 1988: Peugeot 405
 1989: Fiat Tipo

1990'erne 
 1990: Renault 19
 1991: Nissan Primera P10
 1992: Citroën ZX
 1993: Mazda 626
 1994: Citroën Xantia
 1995: Fiat Punto
 1996: Fiat Bravo/Brava
 1997: Škoda Octavia I
 1998: Alfa Romeo 156
 1999: Ford Focus

2000'erne 
 2000: Fiat Multipla
 2001: Škoda Fabia
 2002: Peugeot 307
 2003: Citroën C3
 2004: Mazda3
 2005: Mitsubishi Colt
 2006: SEAT León II
 2007: Opel Corsa D
 2008: Mazda2
 2009: Honda Jazz

2010'erne 
 2010: Volkswagen Polo V
 2011: Ford C-MAX
 2012: Opel Ampera
 2013: Volkswagen up!, SEAT Mii og Škoda Citigo
 2014: Škoda Octavia III
 2015: Citroën C4 Cactus
 2016: Opel Astra K
 2017: Peugeot 3008
 2018: SEAT Arona
2019: Ford Focus

2020'erne 

 2020: Tesla Model 3
2021: Volkswagen ID.3
2022: Hyundai Ioniq 5

Fordeling efter bilmærke 
(Flest sejre først, min. to sejre)

Fordeling efter moderkoncern 
(Flest sejre først, senere opkøbte selskaber medregnet, min. to sejre)

Fordeling efter land 
(Flest sejre først, moderkoncernens hjemland)

Referencer